Ирку́тское наме́стничество — административно-территориальное образование на территории Сибири в 1783—1796 годах.

История 
Учреждено именным указом от 6 марта 1783 года № 15680 «Об устройстве Иркутского наместничества» из территории ликвидированной Иркутской провинции.

В 1785 году Иркутское наместничество состояло из четырёх областей: Иркутской, Нерчинской, Охотской и Якутской.

Уезды Иркутской области: Иркутский, Киренский, Нижнеудинский

Уезды Нерчинской области: Баргузинский, Верхнеудинский, Доронинский, Нерчинский, Сретенский

Уезды Охотской области: Акланский, Ижигинский, Нижнекамчатский, Охотский

Уезды Якутской области: Жиганский, Зашиверский, Оленский, Олёкминский, Якутский

 года Екатерина II утвердила гербы городов Иркутского наместничества и герб Иркутска, который использовался так же и как герб наместничества, а затем Иркутской губернии. До этого как герб наместничества использовался герб Сибирского царства, использование которого как герба наместничества сохранялось некоторое время после утверждения герба города Иркутска.

В 1796 году Иркутское наместничество упразднено. Территория наместничества была передана во вновь образованную Иркутскую губернию.

Руководители наместничества

Генерал-губернаторы 
 1783—1789 — Якоби, Иван Варфоломеевич
 1789—1793 — Пиль, Иван Алферьевич

Правители наместничества 
 1783—1786 — Ламб, Иван Варфоломеевич
 1786—1791 — Арсеньев, Михаил Михайлович
 1791 — 13.12.1797 — Нагель, Ларион Тимофеевич

Литература 
 Губернский служебник, или Список генерал-губернаторам, правителям, поручикам правителя, председателям уголовной и гражданской палат и дворянским предводителям в 47 наместничествах (губерний). (1777—1796 г.) / Составил князь Н. Туркестанов. — Санкт-Петербург: типография В. В. Нусвальта, 1869.
 Описание Иркутского наместничества 1792 года. — Новосибирск, 1988.

Примечания

Ссылки 

История Сибири
Наместничества Российской империи
История Иркутской области
История Забайкальского края
История Магаданской области
История Камчатского края
История Якутии
История Чукотского автономного округа
Появились в 1783 году в России
1780-е годы в Бурятии
Административные единицы, образованные в 1783 году
Административные единицы, упразднённые в 1796 году